Gaj může být:

 Gaj (Rusko) – město v Orenburské oblasti v Rusku
 Gaj (Kamenné hory) – hora v Kamenných horách v Polsku
 Gaj (Srbsko) – vesnice v Jižním Banátu v Srbsku